Fair Trial steht für:

 Fair Trial, justizmäßige Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips, siehe Recht auf ein faires Verfahren 
 Fair Trial (Pferd) (1932–1958), englisches Rennpferd